S637 peut faire référence à :
 Espadon (S637), un sous-marin classique de classe Narval de la marine française ;
 Tourville (S637), un sous-marin nucléaire d’attaque de classe Suffren de la marine française.